Claude Kipnis ist der Name folgender Personen:

* Claude Kipnis (Pantomime) (1938–1981), französischer Pantomime
 Claude Kipnis (Mathematiker) (1949–1993), französischer Mathematiker